Habana puede referirse a:

Lugares

En Cuba 
 La Habana, la ciudad capital de Cuba;
 Provincia de Ciudad de La Habana, que integraba el territorio correspondiente a la ciudad entre 1976 y 2010;
 Provincia de La Habana, que integraba el territorio rural alrededor de la ciudad capital entre 1976 y 2010 y que a partir de 2011 corresponde al territorio de la ciudad, o sea a la anterior Provincia de Ciudad de La Habana;
 Antigua provincia de La Habana, que comprendía ambas, la ciudad y la parte rural, antes de 1976;
 Centro Habana, municipio en La Habana;
 Habana Vieja, municipio en La Habana;
 Habana del Este, municipio en La Habana;
 La Habana Vieja, zona más antigua de la capital cubana.

En Perú 
 Distrito de Habana, en la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín.

Personajes 
Reales
 Bryan Habana, jugador de rugby sudafricano.

Ficticios
 Moe Habana, de la serie de videojuegos The King of Fighters.

Otros usos 
 Habana, película estadounidense;
 Habana, torpedero de la Armada Española;
 Havanna, empresa multinacional argentina productora de alimentos, reconocida principalmente por sus alfajores;

Como parte del título
 Habana Abierta, colectivo de músicos cubanos;
 Habana brown, raza de perros;
 Habana Blues, película franco-hispano-cubana;
 Habana Eva, película venezolana;

 Siempre Habana, película hispano-cubana;
 Suite Habana, película documental cubana;
 Bienal de La Habana, muestra de arte contemporáneo que se lleva a cabo en La Habana;
 Conferencia de La Habana, histórico encuentro de la mafia estadounidense y líderes de la Cosa Nostra en La Habana;
 Leones del Habana, equipo de béisbol cubano;
 Marquesado de la Habana, título nobiliario español concedido por Isabel II;
 Batalla de La Habana, en 1748;
 Toma de La Habana, por los ingleses en la Guerra de los Siete Días;
 Universidad de La Habana, en la capital cubana.